Adrián Araujo – pilota motociclistico spagnolo
Arturo Araujo – politico salvadoregno
Carlos Araujo – calciatore argentino
Correa de Araujo – compositore e organista spagnolo
Gwen Araujo – ragazza transgender statunitense assassinata
Juan de Araujo – compositore spagnolo
Manuel Enrique Araujo – politico salvadoregno
Marcos Gomes de Araujo noto come Marquinhos – calciatore brasiliano
Néstor Araujo – calciatore messicano
Norberto Araujo – calciatore argentino naturalizzato ecuadoregno
Patricio Araujo – calciatore messicano
Sergio Araujo – calciatore argentino

Pagine correlate 
 Araújo